Asini Gal, conspirador contra Claudi.
 Marc Asini Agripa, cònsol l'any 25.
 Luci Asini Gal I, militar i magistrat romà
 Luci Asini Gal II, cònsol l'any 62.
 Heri Asini, comandant dels italians a la guerra social.
 Asini Dentó, militar romà
 Gai Asini Gal Saloní, cònsol l'any 8 aC.
 Asini Quadrat, diversos personatges.
 Asini Pol·lió, diversos personatges.